Норвежский футболист года — ежегодное награждение лучших профессиональных футболистов Норвегии под эгидой Норвежской футбольной ассоциации по итогам опроса норвежских футболистов. С 1990 года вручалась премия под названием «Книксен» — в честь футболиста Роальда «Книксена» Йенсена. Победители получили статуэтку от скульптора Пера Унга. С 2014 года лучший футболист в Норвегии получает награду «Золотой мяч» (Gullballen).

Победители 
Наибольшее число наград (по 3) получали Руне Братсет, Джон Карью и Эрлинг Холанн. Дважды награду получали тренеры (Эгиль Рогер Ульсен и Нильс Арне Эгген) и трижды — представительницы женского футбола (Хеге Риисе и дважды Ада Хегерберг).

Прочие награды

Чемпионат Норвегии по футболу

«Игрок года» 
 2017: Торе Региниуссен, Русенборг
 2018: Андре Хансен, Русенборг
 2019: Хокон Эвьен, Будё-Глимт
 2020: Филип Цинкернагель, Будё-Глимт
 2021: Патрик Берг, Будё-Глимт
 2022: Уго Ветлесен, Будё-Глимт

«Гол сезона» 
 2007: Фредрик Гулсвик, Одд (против Люн)
 2017: Никлас Бентнер, Русенборг (против Молде)
 2018: Джон-Хельге Твейта, Сарпсборг 08 (против Волеренга)
 2019: Ола Бриндхильсен, Стабек (против Русенборга)

«Прорыв года» 
 2017: Крепин Диатта, Сарпсборг 08
 2018: Эрлинг Холанн, Молде

«Лучший молодой игрок года» 
 2019: Хокон Эвьен, Будё-Глимт
 2020: Йенс Петтер Хауге, Будё-Глимт
 2021: Мадс Хеденстад Кристиансен, Лиллестрём
 2022: Сиверт Маннсверк, Молде

Тренер года 
 2017: Коре Ингебригтсен, Русенборг
 2018: Свейн Маален, Ранхейм
 2019: Кьетил Кнутсен, Будё-Глимт
 2020: Кьетил Кнутсен, Будё-Глимт
 2021: Кьетил Кнутсен, Будё-Глимт
 2022: Эрлинг Моэ, Молде

Примечания

Ссылки 
 Player of the year — Norway
 

Футбол в Норвегии
Футбольные награды